Акн:

 Акн — город в Западной Армении, ныне — город Кемалие в иле Эрзинджан в Турции.
 Акн — иногда упоминается как армянское название Агдам (Азербайджан)

См. также:
 Акнаберд — армянское название села Умудлу и крепость в Нагорном Карабахе.